

Aziende
 Negroni – azienda alimentare italiana

Cocktail
Negroni – cocktail con gin, vermut e bitter Campari
Negroni rosato – medium drink aperitivo, con vino rosato al posto del gin 
Negroni sbagliato – cocktail con prosecco brut, Vermut rosso e Campari

Persone
 Andrea Negroni – cardinale italiano
 Baldassarre Negroni – cineasta italiano
 Camillo Negroni – nobile italiano e inventore del cocktail omonimo
 Carlo Negroni –  politico, giornalista e letterato italiano
 Carlo Negroni – ex cestista italiano
 Giovanni Francesco Negroni – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Negroni – cantante italiano
 Joe Negroni – cantante portoricano
 Pietro Negroni – pittore italiano
 Veronica Negroni da Binasco, nata Giovanna – mistica italiana
 Walter Negroni – calciatore italiano
 Zaccaria Negroni – politico italiano, proclamato Servo di Dio

Altro
 Villa Negroni, già Villa Morosini – villa di Lugano, Canton Ticino